L'espressione Giochi olimpici di Lake Placid può essere riferita a due diverse edizioni dei Giochi olimpici invernali ospitate dalla città di Lake Placid, negli Stati Uniti d'America:

III Giochi olimpici invernali nel 1932
XIII Giochi olimpici invernali nel 1980